Geografia:
 Sheffield, ciutat del Regne Unit a la regió de Yorkshire.
 Sheffield (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama.
 Sheffield (Illinois)
 Sheffield (Iowa)
 Sheffield (Massachusetts)
 Sheffield (Ohio)
 Sheffield (Vermont)
 Sheffield Lake, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Esport:
 Sheffield Wednesday Football Club, club de futbol anglès de la ciutat de Sheffield a Yorkshire.
 Sheffield United Football Club, club de futbol anglès de la ciutat de Sheffield a Yorkshire.